Try (rugby)
 Try - episódio da 5ª temporada da série de televisão The Walking Dead;

Música
Try!
Try (canção de Nelly Furtado) - canção de Nelly Furtado
Try (canção de Pink) - canção de Pink

Desambiguação